Lerchenfeld ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Antarktika:
 Lerchenfeldgletscher im Coatsland, Antarktika

in Deutschland:
 Lerchenfeld (Freising), Stadtteil von Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Lerchenfeld (Neudrossenfeld), Ort der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lerchenfeld (Neutraubling), Ortsteil von Neutraubling, Landkreis Regensburg, Bayern, mit Schloss Lerchenfeld
 Lerchenfeld (Viechtach), Ortsteil von Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Lerchenfeld (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil von Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Lerchenfeld (Albstadt), Naturschutzgebiet von Albstadt, Zollernalbkreis
 Lerchenfeld (Hamburg), Straße in Hamburg, Stadtteil Uhlenhorst, Teil der Bundesstraße 5
 Lerchenfeld (Norderbrarup), Ortsteil von Norderbrarup, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Lerchenfeld (Gemeinde Krems), Stadtteil von Krems an der Donau, Niederösterreich
 Lerchenfeld (Gemeinde Furth an der Triesting), Ortsteil von Furth an der Triesting, Niederösterreich
 Lerchenfeld (Gemeinde Haugschlag), Ortsteil in Haugschlag, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Lerchenfeld (Gemeinde Sallingberg), Ortsteil von Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lerchenfeld (Gemeinde Höhnhart), Ortsteil von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lerchenfeld (Leoben), Ortslage von Leoben, Steiermark
 Lerchenfeld (Wien), ehemaliges Waldgebiet im Bereich der Gemeindebezirke Neubau, Josefstadt und Ottakring
 Altlerchenfeld, Stadtteil von Neubau und Josefstadt, Wien
 Neulerchenfeld, Stadtteil von Ottakring, Wien

in der Schweiz:
 Lerchenfeld (St. Gallen), Stadtteil in St. Gallen
 Lerchenfeld (Thun), Stadtteil von Thun

in Polen
 Skowronków (Lerchenfeld), Ortschaft der Gmina Głuchołazy,  Powiat Nyski

in Tschechien
 Skřivánkov (Lerchenfeld), Ortslage der Gemeinde Malé Hradisko, Okres Prostějov
 Skřivánek (Lerchenfeld), Grundsiedlungseinheit der Stadt Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem

Bauten:
 Palais Lerchenfeld, Palais in München

Lerchenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 ein bayerisches Adelsgeschlecht, siehe Lerchenfeld (Adelsgeschlecht)

 Amand von Schweiger-Lerchenfeld (1846–1910), österreichischer Schriftsteller
 August von Lerchenfeld (1784–1831), bayerischer Kavallerieoffizier (zuletzt Oberst)
 Ernst von Lerchenfeld (1816–1873), bayerischer Regierungspräsident
 Franz Xaver von Lerchenfeld (1710–1776), deutscher Regierungsrat
 Gustav von Lerchenfeld (1806–1866), deutscher Gutsbesitzer und Stadtrat
 Heinrich von Lerchenfeld († 1266), deutscher Bischof
 Hubertus von Lerchenfeld (* 1971), deutscher Synchronsprecher

 Josef Raditschnig von Lerchenfeld (1753–1812), siebenbürger Botaniker
 Ludwig von Lerchenfeld (* 1957), deutscher Politiker (CSU)
 Ludwig von Lerchenfeld-Köfering (1837–1907), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Bayern
 Max von Lerchenfeld (1842–1893), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR

 Nico von Lerchenfeld (* 1992), deutscher Wakeboarder
 Philipp von Lerchenfeld (1785–1854), königlich bayerischer Regierungsbeamter und Richter
 Philipp Graf Lerchenfeld (1952–2017), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Stefanie von Lerchenfeld (* 1976), deutsche Synchronsprecherin